

Sigle 
 Giornata mondiale di preghiera
 GNU Multiple-Precision Library
 Good Manufacturing Practice – Norme di buona fabbricazione

Chimica 
 GMP – abbreviazione di Guanosinmonofosfato

Codici 
 GMP – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale Gimpo di Seul (Corea del Sud)
 Gerkan, Marg und Partner